Сёдерманланд (Södermanland):
 Сёдерманланд — лен в современной Швеции
 Сёдерманланд — историческая провинция в Швеции
 Подводные лодки типа «Сёдерманланд»